Condado de Colfax puede estar haciendo referencia a los siguientes artículos:

 Condado de Colfax (Nebraska); o
 Condado de Colfax (Nuevo México).